Чемпионат Европы по конькобежному спорту — серия ежегодных спортивных соревнований по конькобежному спорту, организуемые Международным союзом конькобежцев.

История 
Первый чемпионат Европы состоялся в 1893 году. До 1970 года чемпионат проводился только среди мужчин. В 1970 году в голландском Херенвене прошел первый отдельный чемпионат Европы среди женщин. А с 1990 года чемпионаты среди женщин и мужчин стали проводить совместно.

До 2017 года чемпионаты Европы проводились только в классическом многоборье. Начиная с 2017 года, чемпионаты проводятся также ежегодно по следующей формуле: в нечётные годы проводятся чемпионаты в классическом многоборье и в спринтерском многоборье. В чётные годы проводятся чемпионаты Европы на отдельных дистанциях.

Дистанции и определение победителя

Классическое многоборье 
В многоборье мужчины выступают на дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м, женщины на 500 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м. За забег начисляются очки — за каждую секунду времени прохождения 500 м даётся 1,000 очко. Время прохождения других дистанций делится на число, на которое данная дистанция длиннее 500 м и получается количество очков, которое добавляется к сумме очков полученных за предыдущие дистанции. Победителем становится конькобежец набравший наименьшую сумму. На заключительную дистанцию допускаются 8 спортсменов.

Спринтерское многоборье 
Спортсмены в первый день выступают на дистанциях 500 м и 1000 м, во второй день они также пробегают дистанциях 500 м и 1000 м. Победителем становится спортсмен набравший наименьшую сумму на четырёх дистанциях.

Чемпионат на отдельных дистанциях 
Соревнования проводятся на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, в масс-старте, командной гонке, командном спринте, а также на 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин. Чемпионом становится победитель на данной дистанции.

Классическое многоборье

Рекорды чемпионатов 
По состоянию на 1 января 2015 года

Мужчины

Женщины

Призёры в классическом многоборье

Количество медалей по странам

Мужчины 
После чемпионата 2017 года.

Женщины 
После чемпионата 2017 года.

Чемпионы

Мужчины 
(более двух побед)

Женщины

Спринтерском многоборье

Призёры в спринтерском многоборье

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Ссылки 
 Результаты на  speedskatingstats.com

Примечания